Skorkovský může odkazovat na:
příjmení
 František Skorkovský (1909–1939), studentský funkcionář popravený 17. listopadu 1939
 František Skorkovský (lékař) (1863–1957), český lékař
 Jan Skorkovský (* 1952), český veterinář, držitel mnoha rekordů
 Jiří Skorkovský (1873–1931), český a československý politik
 Karel Skorkovský (1881–1959), český stavební inženýr a podnikatel

místopisné jméno
 Skorkovský rybník